Единая лига ВТБ 2010/2011 — второй официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ. В турнире приняло участие 12 команд из 8 стран.

Принятие решения по поводу окончательного списка участников было запланировано на 21 июля 2010 года, но оно было перенесено на 12 августа. В этот же день клубы Единой лиги ВТБ узнали своих соперников по групповой стадии. 12 команд были разделены на две группы по 6 команд в каждой. 2 лучшие команды из каждой группы вышли в финал четырёх. Окончательно календарь игр был утверждён в августе после согласования со всеми командами. Финал четырёх состоялся в Казани на домашней арене УНИКСа, где помимо его играли ЦСКА, «Химки» и «Азовмаш».

Участники

Групповой этап

Группа А

Группа B

Финал четырёх

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Индивидуальные награды

Символическая пятерка 1-го тура 
 MVP 1-го тура — Деметриус Александер  Азовмаш (Мариуполь) 
 Марко Попович  УНИКС (Казань)
 Мартинас Поцюс  Жальгирис (Каунас)
 Джамонт Гордон  ЦСКА (Москва)
 Марио Остин  Днепр (Днепропетровск)

Символическая пятёрка 2-го тура 
 MVP 2-го тура — Мацей Лампе  УНИКС (Казань) 
 Марко Попович  УНИКС (Казань) 
 Кит Лэнгфорд  Химки
 Мартинас Гечявичюс  Летувос Ритас (Вильнюс)
 Бобан Марьянович ЦСКА (Москва)

Символическая пятёрка 3-го тура 
 MVP 3-го тура — Траджан Лэнгдон ЦСКА (Москва) 
 Шон Макки  Минск-2006
 Сергей Моня  Химки
 Артем Параховский  ВЭФ (Рига)
 Йонас Валанчюнас  Летувос Ритас (Вильнюс)

Символическая пятёрка 4-го тура 
 MVP 4-го тура — Андрей Воронцевич ЦСКА (Москва)
 Марко Попович  УНИКС (Казань)
 Халид Эль-Амин  Летувос Ритас (Вильнюс)
 ДеХуан Коллинз  Жальгирис (Каунас)
 Крис Оуэнс  Азовмаш (Мариуполь)

Символическая пятёрка 5-го тура 
 MVP 5-го тура — Максим Пустозвонов  Азовмаш (Мариуполь)
 Террелл Лайдэй  УНИКС (Казань)
 Никита Курбанов ЦСКА (Москва)
 Брэд Ньюли  Летувос Ритас (Вильнюс)
 Шон Кинг  Минск-2006

Символическая пятёрка 6-го тура 
 MVP 6-го тура — Рамел Карри  Азовмаш (Мариуполь)
 Террелл Лайдэй  УНИКС (Казань)
 Мартинас Гечявичюс  Летувос Ритас (Вильнюс)
 Тайлер Кейн  ВЭФ (Рига)
 Бенджамин Эзе  Химки

Символическая пятёрка 7-го тура 
 MVP 7-го тура — Келли МакКарти  УНИКС (Казань)
 Кит Лэнгфорд  Химки
 Мартинас Гечявичюс  Летувос Ритас (Вильнюс)
 Райт Кирлес  Калев (Таллин)
 Шон Кинг  Минск-2006

Символическая пятёрка 8-го тура 
 MVP 8-го тура — Рамел Карри  Азовмаш (Мариуполь)
 Стив Бёртт  Днепр (Днепропетровск)
 Келли МакКарти  УНИКС (Казань)
 Матьяж Смодиш ЦСКА (Москва)
 Трэвис Уотсон  Жальгирис (Каунас)

Символическая пятёрка 9-го тура 
 MVP 9-го тура — Лазарос Пападопулос  Химки
 Фредерик Хауз  Азовмаш (Мариуполь)
 Мартинас Гечявичюс  Летувос Ритас (Вильнюс)
 Мартинас Поцюс  Жальгирис (Каунас)
 Келли МакКарти  УНИКС (Казань)

Символическая пятёрка 10-го тура 
 MVP 10-го тура — Фредерик Хауз  Азовмаш (Мариуполь)
 Мартинас Гечявичюс  Летувос Ритас (Вильнюс)
 Райт Кирлес  Калев (Таллин)
 Мацей Лампе  УНИКС (Казань)
 Александр Каун ЦСКА (Москва)

Лучшие игроки регулярного сезона 
 MVP регулярного сезона — Рамел Карри  Азовмаш (Мариуполь)
 Мацей Лампе  УНИКС (Казань)
 Кит Лэнгфорд  Химки
 Марко Попович  УНИКС (Казань)
 Мартинас Гечявичюс  Летувос Ритас (Вильнюс)

Символическая пятёрка финала четырёх 
 MVP финала четырёх — Виталий Фридзон  Химки
 Алексей Швед ЦСКА (Москва)
 Келли МакКарти  УНИКС (Казань)
 Виктор Хряпа ЦСКА (Москва)
 Крешимир Лончар  Химки

Трансляция

Примечания

Ссылки 
 В круге третьем (часть первая)
 В круге третьем (часть вторая)
 Лига сюрпризов и рекордов
 Официальный сайт турнира
 «Перспектива лиги — в расширении её географии»

2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе
Единая лига ВТБ